Бережновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Бережновка — село в Николаевском районе Волгоградской области.

Украина 
 Бережновка — село в Кобелякском районе Полтавской области.